Moosbächli – nach dem oberdeutschen Wort Moos für Moor – ist ein Gewässername in der Schweiz:

 Moosbächli (Aescherbach), rechter Zufluss des Aescherbachs bei Aesch, Bezirk Dietikon, Kanton Zürich
 Moosbächli (Chnübrächibach), rechter Zufluss des Chnübrächibachs (zum Habersaaterbach; zum Türlersee) bei Habersaat (Aeugst am Albis), Bezirk Affoltern, Kanton Zürich
 Moosbächli (Dorfbach), rechter Zufluss des Dorfbachs (zur Wyna) bei Teufenthal, Bezirk Kulm, Kanton Aargau
 Moosbächli (Fischingerbach), linker Zufluss des Fischingerbachs in Schupfart, Bezirk Rheinfelden, Kanton Aargau
 Moosbächli (Gottesgraben), rechter Zufluss des Gottesgrabens bei Wettingen, Bezirk Baden, Kanton Aargau
 Moosbächli (Hostbach), rechter Zufluss des Hostbachs (zur Thur) bei Nassenwil (Niederhasli), Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich
 Moosbächli (Hüslibach), rechter Zufluss des Hüslibachs (zur Reuss) bei Geisshof (Unterlunkhofen), Bezirk Bremgarten, Kanton Aargau
 Moosbächli (Jona), linker Zufluss der Jona bei Untermoos (Rüti), Bezirk Hinwil, Kanton Zürich
 Moosbächli (Lochweiherbach), rechter Zufluss des Lochweiherbachs (zum Fischbach, zur Glatt) bei Neugut (Andelfingen), Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich
 Moosbächli (Fluebach), linker Zufluss des Fluebachs (zur Hinteren Frenke; zur Frenke) bei Arboldswil, Bezirk Waldenburg, Kanton Basel-Landschaft
 Moosbächli (Obermattbach), rechter Zufluss des Obermattbachs (zum Reidbach, zum Zürichsee) bei Moos (Richterswil), Bezirk Horgen, Kanton Zürich
 Moosbächli (Ritzlibach), linker Zufluss des Ritzlibachs (zum Schwarzbach) bei Buchenloo (Wil), Bezirk Bülach, Kanton Zürich
 Moosbächli (Töss), linker Zufluss der Töss nahe der Tössegg in der Gemeinde Rorbas, Bezirk Bülach, Kanton Zürich
 Moosbächli (Witerigbach), rechter Zufluss des Witerigbachs (mündet in einen namenlosen Weiher im Schurtenhau) bei Henggart, Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Maasbach
 Möslibach
 Moosbach
 Moosbächle
 Moosbächlein
 Moosgraben